Einzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Einzinger  (geborene Zuser; 1931–2010), österreichische Schlagersängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, siehe Lolita (Sängerin)
 Erwin Einzinger (* 1953), österreichischer Schriftsteller
 Franz Einzinger (* 1952), österreichischer Ministerialbeamter
 Johann Martin Maximilian Einzinger von Einzing (1725–1798), deutscher Jurist und Schriftsteller

weitere Bedeutungen

Einzinger (Unternehmen), ehemaliger Versandhändler für Karnevalsartikel